Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thierry Tulasne che ha battuto in finale Broderick Dyke 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Thierry Tulasne (campione)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Michiel Schapers (semifinali)

 Wojciech Fibak (primo turno)
 Mark Dickson (quarti di finale)
 Todd Nelson (quarti di finale)
 Thomas Muster (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1986